AGF ima više značenja.

 Srebro(I) fluorid, jedinjenje
 AGF (preduzeće)